Klofningur kan syfta på följande platser:

Island 

 Klofningur (berg), Västlandet, 
 Klofningur (ö), Västlandet, 

Robotskapade Islandförgreningar